Елена Мурзина:
 Мурзина, Елена Анатольевна (род. 1984) — российская спортсменка, чемпионка мира (2003) и олимпийская чемпионка (2004) по художественной гимнастике.
 Мурзина, Елена Ивановна (1936—2016) — советский и украинский музыковед, этномузыколог, кандидат искусствоведения, профессор.